Orlik puede referirse a:

 Castillo de Orlík nad Vltavou, castillo en la República Checa.
 PZL-130 Orlik, avión turbohélice diseñado en Polonia.
 Zespół Akrobacyjny Orlik, grupo acrobático de la Fuerza Aérea Polaca.